L'etnonimo Melancleni (dal greco Μελαγχλαῖναι, "mantelli neri") può riferirsi a due antiche tribù:
 i Melancleni menzionati da Erodoto come viventi nel nord della Scizia (Storie, IV, 20) ;
 i Melancleni menzionati da Plinio il Vecchio (Storia naturale, VI, 15).